Куло́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Дордонь. Входит в состав кантона Иль-Лу-Овезер. Округ коммуны — Перигё.

Код INSEE коммуны — 24137.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 410 км к югу от Парижа, в 135 км северо-восточнее Бордо, в 25 км к северо-востоку от Перигё.

По территории коммуны протекают реки  и .

Климат 
Климат умеренный океанический со средним уровнем осадков, которые выпадают преимущественно зимой. Лето здесь долгое и тёплое, однако также довольно влажное, здесь не бывает регулярных периодов летней засухи. Средняя температура января — 5 °C, июля — 18 °C. Изредка вследствие стечения неблагоприятных погодных условий может наблюдаться непродолжительная засуха или случаются поздние заморозки. Климат меняется очень часто, как в течение сезона, так и год от года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 733 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 470 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 310 были экономически активными, 160 — неактивными (показатель активности — 66,0 %, в 1999 году было 67,6 %). Из 310 активных жителей работали 285 человек (149 мужчин и 136 женщин), безработных было 25 (15 мужчин и 10 женщин). Среди 160 неактивных 53 человека были учениками или студентами, 81 — пенсионерами, 26 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Мартина (XII век). Исторический памятник с 1948 года
 Часовня Нотр-Дам (XIII век). Исторический памятник с 1938 года
  (XV век). Исторический памятник с 1988 года
 Замок Кус (XIV век). Исторический памятник с 1962 года
 Замок Рей (XVI век). Исторический памятник с 1975 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Дордонь